Ву́лиця Стефа́ника (також Ву́лиця Василя́ Стефа́ника) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Василя Стефаника 
 Вулиця Василя Стефаника — вулиця в місті Городенка.
 Вулиця Василя Стефаника — вулиця в місті Жовква.
 Вулиця Василя Стефаника — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Василя Стефаника — вулиця в місті Ізмаїл.
 Вулиця Василя Стефаника — вулиця в місті Кам'янське.
 Вулиця Василя Стефаника — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Василя Стефаника — вулиця в місті Надвірна.
 Вулиця Василя Стефаника — вулиця в смт Підбуж.
 Вулиця Василя Стефаника — вулиця в місті Рава-Руська.
 Вулиця Василя Стефаника — вулиця в місті Сокаль.
 Вулиця Василя Стефаника — вулиця в місті Трускавець.
 Вулиця Василя Стефаника — вулиця в місті Яремче.

Вулиця Стефаника 
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Берегове.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Бережани.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Більшівці.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Богородчани.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Болехів.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Бориспіль.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Броди.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Брошнів-Осада.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Бурштин.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Буськ.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Вижниця.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Винники.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Володимир.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Галич.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Глеваха.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Городок Львівської області.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Гусятин.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Долина.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Дружківка.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Дубляни.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Заліщики.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Збараж.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Звягель.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Івано-Франкове.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Козова.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Копичинці.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Косів.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Ланчин.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Миколаїв Львівської області.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Мукачево.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Обертин.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Отинія.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Печеніжин.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Почаїв.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Радехів.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Самбір.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Сколе.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Снятин.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Солотвин.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Старий Самбір.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Стебник.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Тересва.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Тернопіль.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Тетіїв.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Тисмениця.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Тлумач.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Тячів.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Хирів.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Ходорів.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Червоноград.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Чортків.
 Вулиця Стефаника — вулиця в місті Яворів.
 Вулиця Стефаника — вулиця в смт Ясіня.

 Вулиця Стефаника — зникла вулиця в місті Київ.

Провулок Василя Стефаника 
 Провулок Василя Стефаника — провулок в місті Кременчук.

Провулок Стефаника 
 Провулок Стефаника — провулок в місті Дніпро.
 Провулок Стефаника — провулок в місті Луцьк.
 Провулок Стефаника — провулок в місті Полтава.
 Провулок Стефаника — провулок в місті Чернівці.
 Провулок Стефаника — провулок в смт Шкло.

 Провулок Стефаника — зниклий провулок в місті Київ.

Див. також 
 Вулиця Юрія Стефаника — вулиця в місті Бучач.
 Набережна Василя Стефаника — набережна в місті Івано-Франківськ.

Вулиці, названі на честь людей